W Polsce
 Jaroszewo – część wsi Brzeszczki Małe w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo
 Jaroszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin
 Jaroszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo
 Jaroszewo – część wsi Grobia położonej w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków
 Jaroszewo – gromada